Отборочные (квалификационные) игры чемпионата Европы 2008 года проходили с 16 августа 2006 по 24 ноября 2007 года. 50 из 53 стран-членов УЕФА разыграли между собой 14 мест в финальном этапе ЧЕ-2008.
 Сборная Сербии по футболу выступает как преемник сборной Сербии и Черногории. Футбольная федерация Черногории была принята в УЕФА 26 января 2007. Первыми официальными соревнованиями, в которых национальная сборная Черногории приняла участие, стали отборочные игры к чемпионату мира 2010 года.
 Впервые в отборе ЕВРО участвовал Казахстан.
 Австрия и Швейцария уже квалифицировались в финальную стадию как страны-хозяева чемпионата Европы.

Схема квалификации 
Квалификационный формат несколько изменился по сравнению с предыдущими турнирами: были отменены стыковые матчи, а в финальный турнир выходили по две лучшие команды из каждой группы. Шесть из семи групп состоят из 7 команд, ещё одна из 8 команд.

Жеребьёвка 
УЕФА использовал при формировании корзин коэффициенты национальных сборных по состоянию на 2005 год, которые включали результаты сборных в квалификации Евро-2004 и квалификации чемпионата мира 2006. При подсчёте коэффициентов учитывались только матчи групповых стадий. Греция автоматически попала в первую корзину как действующий чемпион Европы. Поскольку Португалия принимала Евро-2004, у них учитывался только коэффициента отбора на ЧМ. Аналогично у Германии как хозяйки ЧМ-2006 учитывался только коэффициент отбора на Евро-2004. Казахстан впервые принимал участие в отборе на чемпионат Европы, у него учитывался только коэффициент отбора на ЧМ.

Жеребьёвка отборочных групп состоялась 27 января 2006 года в швейцарском Монтрё.

Австрия и Швейцария автоматически отобрались на Евро на правах принимающей стороны и в отборе участия не принимали.

Команды, выделенные жирным шрифтом, по итогам отбора вышли в финальную стадию.

Правила распределения мест 
Если две или более сборные набирали одинаковое количество очков, применялись следующие правила для определения мест:
 Большее количество очков, набранных в матчах между собой
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах между собой
 Большее число забитых мячей в матчах между собой
 Большее число мячей, забитых на выезде, в матчах между собой
 Если вышеперечисленные критерии не позволяли дифференцировать позиции сборных, критерии повторно применялись для определения мест, если это не давало результата, применялись критерии 6 и 7
 Результаты всех матчей сборных в группе: 1. Лучшая разница мячей 2. Большее число забитых мячей 3. Большее число мячей, забитых на выезде 4. Показатели Fair Play
 Жребий

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Лучшие бомбардиры

Примечания 

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Отборочный турнир